Vjatsjeslav Zajtsev (volleyballer)
 Vjatsjeslav Zajtsev (basketballer)